Easy Come, Easy Go peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Easy Come, Easy Go, un film de Frank Tuttle sorti en 1928
 Easy Come, Easy Go, un film de John Farrow sorti en 1947

Musique 
 Easy Come Easy Go, un album musical de George Strait sorti en 1993.
 Easy Come, Easy Go, un album musical de Marianne Faithfull sorti en 2008.